Carlos Chilavert – ex giocatore di calcio a 5 e allenatore di calcio a 5 paraguaiano
 José Luis Chilavert – ex calciatore paraguaiano
 Martiniano Chilavert – militare argentino che prese parte alle guerre civili
 Rolando Chilavert – allenatore di calcio ed ex calciatore paraguaiano